Neuhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Neuhofer (1870–1949), österreichischer Komponist
 Georg Neuhofer (1660–1735), deutscher Unternehmer
 Gerhard Adam Neuhofer (1773–1816), deutscher Philologe und Schriftsteller 
 Klaus Neuhöfer (* 1940), deutscher Hotelier und Denkmalschützer
 Michael Neuhofer (1887–1972), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Theresia Neuhofer (* 1963), österreichische Politikerin (ÖVP)

Neuhofer ist der Name folgender Orte:

 Neuhofer See, ein See im Landkreis Nordwestmecklenburg

Siehe auch:
 Neuhof
 Neuhoff
 Neuenhofer
 Neuhöfer